Jean-Baptiste de Règemorte (?–1725) – architetto francese
 Antoine de Règemorte – figlio di Jean-Baptiste de Règemorte
 Louis de Règemorte (c.1709-1774) – figlio di Jean-Baptiste de Règemorte
 Noël de Règemorte (?– 1790) – figlio di Jean-Baptiste de Règemorte